Esta es una lista de gobernantes de Río de Janeiro. Se incluyen en este artículo a todas las personas que gobernaron el territorio hoy llamado Estado de Río de Janeiro, desde los inicios de la colonización portuguesa hasta la actualidad. Durante el transcurso de su historia, Río de Janeiro ha sido gobernada por gobernadores generales, virreyes, ministros del Imperio, presidentes provinciales, presidentes e intendentes, y su nombre actual "gobernador" proviene de la Constitución Federal de 1946.

Los gobernantes interinos aparecen en la lista en momentos en que no había un titular para el cargo, mientras que los gobernantes interinos en momentos en que el gobierno tenía un titular no se enumeran, sino que solo se mencionan en las notas.

El actual gobernador de Río de Janeiro es Cláudio Castro, vicegobernador electo que fue elevado al cargo debido a la destitución del entonces titular, Wilson Witzel, su compañero de fórmula en las elecciones de 2018, ambos del Partido Social Cristiano (PSC).

Historia

Siglo XVI 
Está marcado por los primeros intentos de colonización del territorio fluminense con el establecimiento de pueblos en Cabo Frio, Angra dos Reis y en la ciudad de Río de Janeiro. Este territorio se divide el territorio entre las Capitanías de San Vicente e Santo Tomé, y posteriormente en la Capitanía Real de Río De Janeiro que resultaría de la incorporación de gran parte de ambas.

También hubo un intento de establecer una colonia francesa, Francia Antártida, en las islas del interior de la Bahía de Guanabara,  así como los primeros ataques de piratas y corsarios en sus costas. Entre 1572 y 1578, ya partir de 1581, la ciudad de São Sebastião do Rio de Janeiro es declarada capital del Estado de Brasil.

Siglo XVII 
En este siglo, especialmente después de 1628, se hizo evidente el retroceso portugués en Oriente. Con ello, aumentó la importancia de Brasil para Portugal, así como su participación en la economía del reino, debido a la avidez fiscal de la metrópoli, que llegó hasta Río de Janeiro. A partir de 1689, la Capitanía ganó mayor autonomía política y administrativa, con plena jurisdicción sobre las colonias del sur. El objetivo estratégico de Portugal en el Río de la Plata también fue fundamental para aumentar su poder político.

Siglo XVIII 
El descubrimiento de minas de oro en lo que ahora es Minas Gerais convirtió a la ciudad de Río de Janeiro en la nueva capital de la colonia de Brasil, con miras a aumentar el control sobre la exploración de ese mineral y la recaudación de impuestos. Para ello, se estableció que la salida del oro brasileño hacia Portugal sólo se realizaría por los puertos cariocas de Paraty y posteriormente desde la ciudad de Río de Janeiro, por la Estrada Real, que conectaba estas dos ciudades con la región aurífera. .

Alrededor de 1709, debido a la Guerra de Emboabas, la Capitanía de Río de Janeiro perdió jurisdicción sobre la región de la antigua Capitanía de São Vicente, junto con la porción conquistada por los pioneros en el interior del país, cuando nació la Capitanía de São Paulo y Minas de Ouro. En 1763, la ciudad de Río de Janeiro se convierte en la capital del Virreinato de Brasil.

Siglo XIX 
Con la llegada de la familia real portuguesa a Brasil en 1808 y su establecimiento en Río de Janeiro, el Ministro del Reino pasa a ser responsable de ella, situación que se mantiene hasta el cambio del orden político, legal y administrativo del Imperio por el Acta Adicional de 1834., cuando se eligió una parte de la provincia de Río de Janeiro para ser Municipio Neutro - unidad administrativa en la que se ubicaba la ciudad de Río de Janeiro - y, posteriormente, con la proclamación de la República, la misma área se convirtió en el Distrito Federal, dejando el área restante para la provincia, que ahora es administrada por un presidente, y, después de 1889, para el estado, con su capital en la ciudad de Niterói . A finales de siglo, la capital fue trasladada temporalmente a Petrópolis debido a los disturbios provocados por la Sublevación de la Armada .

Siglo XX 
Las dificultades económicas derivadas del fin de la esclavitud y el declive del poder cafetalero en el estado también se reflejan en la política de Río de Janeiro, lo que lleva al estado a tener varios interventores federales y gobernadores elegidos directa e indirectamente hasta 1947, volviendo a esta práctica después de la Golpe de Estado de 1964., manteniéndose hasta el regreso de las elecciones generales directas para gobernador en 1982.

Con la inauguración de Brasilia en 1960 y, en consecuencia, el traslado de la capital del país, fue creado el estado de Guanabara, en el área del antiguo Distrito Federal.  El 15 de marzo de 1975, Guanabara y Río de Janeiro se convirtieron en un solo estado, definido a través del art. 8 y siguientes de la Ley Complementaria número 20, de 1 de julio de 1974, con su denominación actual y capital en la ciudad de Río de Janeiro. 

Así, esta lista reúne a los representantes de la capitanía, de la provincia y del actual estado de Río de Janeiro.

Referencias 

Gobernadores de Río de Janeiro
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar